Football League Championship 2012/2013 var den tjugoförsta säsongen under sitt nuvarande format.

Tabell

Poängtabell

Playoff

Referenser 
 Rsssf.com

2012/2013
Fotbollssäsongen 2012/2013